John Harvard (theoloog), Engelse geestelijke waarnaar de Harvard Universiteit is vernoemd
 John Harvard (politicus), journalist, politicus en ambtsbekleder in Manitoba, Canada
 Jack Harvard, burgemeester van Plano, Texas